Варяг может означать:
 Варяг — со­би­ра­тель­ное обо­зна­че­ние скандинавских на­ро­дов в Древ­ней Ру­си.
 Варяг (перен., шутл.) — человек (обычно руководитель), приходящий в организацию со стороны, приглашённый для помощи, усиления чего-либо.
 Варяг (устар.) — коробейник, мелкий торговец вразнос.

Военное дело 
 «Варяг» — парусно-винтовой крейсер Российского императорского флота (1863—1886).
 «Варяг» — корабль (крейсер 1 ранга) Российского императорского флота, погибший в самом начале русско-японской войны.
 «Варяг» — советский ракетный крейсер проекта 58 (1963—1990).
 «Варяг» — корабль проекта 1143.6, тяжёлый авианесущий крейсер, заложенный в 1985 году, после продажи Китаю, в 1998 году, достроен как авианосец «Ляонин».
 «Варяг» — боевой корабль проекта «Атлант» 1989 года постройки, гвардейский ракетный крейсер, флагман Тихоокеанского флота России с 1996 года.
 «Варяг» — формирование в вооружённых силах нацистской Германии.
 «Варяг» — российский автоматический пистолет MP-445, производства Ижевского механического завода конца 1990-х годов.

Искусство 
  — две патриотических композиции, связанных с подвигом корабля зимой 1904 года.
 Крейсер «Варяг» — советский художественный фильм 1946 года.
 «Варяг» () — американский исторический фильм 2022 года режиссёра Роберта Эггерса.

Топоним 
 Варяг — участок (населённый пункт) в Нижнеудинском районе Иркутской области.